Yttre Grundträsket kan avse:
Yttre Grundträsket (Edefors socken, Norrbotten), sjö i Bodens kommun,  (27 ha)
Yttre Grundträsket (Piteå socken, Norrbotten), sjö i Piteå kommun,  (22,7 ha)

Se även
Grundträsket

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn